Nogués ist der Familienname folgender Personen:

 Dolors Batalla i Nogués (* 1969), katalanische Politikerin
 Juan José Nogués (1909–1998), spanischer Fußballtorwart und -trainer